Открытый чемпионат Южной Калифорнии 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах комплекса Omni La Costa Resort and Spa.

Турнир-2013 являлся 33-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к премьер категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Карлсбаде, Калифорния, США, с 29 июля по 4 августа 2013 года. Турнир входил в бонусную североамериканскую хардовую серию, подготовительную к US Open серию соревнований WTA. Лидером зачёта к этому турниру подошла словачка Доминика Цибулкова, приехавшая на карлсбадский приз защищать свой прошлогодний титул.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Виктория Азаренко (№ 3 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Саманта Стосур выигрывает 1й титул в сезоне и 4й за карьеру на соревнованиях ассоциации.
 Виктория Азаренко уступает 2й финал в сезоне и 13й за карьеру на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Ракель Копс-Джонс выигрывает 2й титул в сезоне и 10й за карьеру на соревнованиях ассоциации.
 Абигейл Спирс выигрывает 2й титул в сезоне и 12й за карьеру на соревнованиях ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Южной Калифорнии

 WTA Тур 2013
 US Open Series 2013

 Премьер серия WTA

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

США
Теннис
Июль 2013 года
Август 2013 года
2013
Карлсбад